El pico Tres Concejos puede referirse a dos montañas españolas del Principado de Asturias:

 Pico Tres Concejos (Asturias-León), lugar de confluencia de los concejos asturianos de Aller y Lena, y del municipio leonés de Villamanín.
 Pico Tres Concejos (Asturias), lugar de confluencia de los concejos asturianos de  Mieres, San Martín del Rey Aurelio y Laviana.